Le qualificazioni del singolare  del BMW Open 2005 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo BMW Open 2005 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Jean-René Lisnard (ultimo turno)
 Bohdan Ulihrach (Qualificato)
 Jarkko Nieminen (Qualificato)
 Andreas Seppi (primo turno)

 Alexander Popp (primo turno)
 Ivo Heuberger (secondo turno)
 Peter Luczak (Qualificato)
 Michal Mertiňák (Qualificato)

Qualificati 

 Peter Luczak
 Bohdan Ulihrach

 Jarkko Nieminen
 Michal Mertiňák

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BMW Open 2005